Winwick (Cambridgeshire), nel Cambridgeshire
 Winwick (Cheshire), nel Cheshire
 Winwick (Northamptonshire), nel Northamptonshire